Charles Reutlinger (1816-1880), photographe allemand, puis français ;
  (1825-1914), son frère, photographe allemand, puis français ;
 Léopold-Émile Reutlinger (1863-1937), photographe français, fils d' ;
 Jean Reutlinger (1891-1914), photographe français, mort pour la France, fils de Léopold-Émile Reutlinger.